Le Sonnet 17 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHo will beleeue my verſe in time to come,
If it were fild with your moſt high deſerts?
Though yet heauen knowes it is but as a tombe
Which hides your life , and ſhewes not halfe your parts:
If I could write the beauty of your eyes,
And in freſh numbers number all your graces,
The age to come would ſay this Poet lies,
Such heauenly touches nere toucht earthly faces.
So ſhould my papers (yellowed with their age)
Be ſcorn d,like old men of leſſe truth then tongue,
And your true rights be termed a Poets rage,
And ſtretched miter of an Antique ſong.
   But were ſome childe of yours aliue that time,
   You ſhould liue twiſe in it,and in my rime.

Notes et références 

017